Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der jordanischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der jordanische Fußballverband JFA wurde 1949 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 1. August 1953 gegen Syrien statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Jordaniens aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und WAM = Westasienmeisterschaft
 PAS = Panarabische Spiele / ANP = Arabischer Nationenpokal
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der jordanischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der jordanischen Mannschaft

1953 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die jordanische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 83 andere Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 36 der derzeit abzüglich Jordaniens 46 Nationalmannschaften der AFC
 16 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 3 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 4 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 eine der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 21 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 2 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt), die zuletzt der AFC angehörten

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis November 2005) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Jordanien
!